sv. Kristýna z Bolseny (žila ve 3. století), svátek: 24. července
 sv. Nina (též sv. Kristýna; konec 3. – polovina 4. století)
 sv. Kristýna Perská († okolo poloviny 6. století), svátek 13. března
 sv. Kristýna Belgická (též sv. Kristýna Zázračná, 1150-1224), svátek 24. července

Související články 
 bl. Marie Kristýna Savojská (1812-1836)
 bl. Kristýna ze Spoletta († 1458), svátek 13. února
 bl. Kristýna ze Stommelů (1242 – 1312), svátek 6. listopadu